Carlos Sáinz (ur. 1937) – argentyński piłkarz
 Carlos Sainz (ur. 1962) – hiszpański kierowca rajdowy
 Carlos Sainz Jr. (ur. 1994) – hiszpański kierowca wyścigowy, syn poprzedniego